Toma de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Toma de Agua, Michoacán de Ocampo, ort, Zitácuaro, 
 Toma de Agua, Oaxaca, ort, San Agustín Loxicha, 

Robotskapade Mexikoförgreningar